Il termine giovanissimi può riferirsi:
 Giovanissimi – sezione dell'Azione Cattolica riservata a ragazzi tra 15 e 18 anni.
 Giovanissimi – campionato italiano di calcio giovanile.
Giovanissimi – Categoria giovanile di ciclisti d'età compresa tra 7 e 12 anni.